Кубок УЛЕБ сезон 2007/2008 — сезон 2007/2008 стартовал 6 ноября в Казани, закончился Финалом восьми на арене Паласпорт Олимпико в Турине, который прошел с 10 по 13 апреля 2008 года.

Финал восьми 
Финал восьми прошёл с 10 по 13 апреля 2008 года в Турине, Италия.

Финал (13 апреля) 

MVP Финала —  Руди Фернандес (Ховентут)

Ссылки 
 EuroCup Официальный website
 Евробаскет website

Кубок Европы УЛЕБ
2008 год в баскетболе
2007 год в баскетболе
Кубок Европы по баскетболу